SS2:
 Pindad SS2 — индонезийский автомат;
 SpaceShipTwo — суборбитальный корабль.